Найда — українське прізвище.

 Найда Анатолій Іванович (нар. 1965) — радянський хокеїст, нападник.
 Найда Віталій Анатолійович — офіцер СБУ.
 Найда Іванна Анатоліївна (нар. 1971) — українська тележурналістка, телепродюсер. Заслужений журналіст України.
 Найда Мар'ян Володимирович (1997—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Найда Олександр Андрійович (нар. 25.05.1918 — † 22.11.1997) — український лісничий, краєзнавець, «Заслужений лісовод УРСР», почесний член Українського товариства охорони пам'яток історії і культури.
 Найда Олександр-Михайло Степанович (1893—1920) — український громадський та військовий діяч, поручник УГА.
 Найда Руслан Анатолійович (нар. 1969) — український скульптор, письменник.
 Найда Ярослав Андрійович (нар. 1945) — український композитор, заслужений працівник культури України.

Інше 
 «Найда» — драматична дума Михайла Миколайовича Петренка.

Українські прізвища